Метрополитано 1967 () — одна из двух частей 37-го профессионального чемпионата Аргентины по футболу с момента его основания.

Участники

Секция A

Турнирная таблица

Секция B

Турнирная таблица

Плей-офф за чемпионство

1/2 финала

Финал

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Аргентины 1967 на rsssf.com

1967
Аргентина
1967 год в Аргентине